ДР-400 () — французский учебно-тренировочный самолет, пришедший на смену самолету ДР-300 в авиаклубах.

Технические характеристики

Ссылки
 Виртуальная визит
 Apex Aviation

Самолёты Robin
Самолёты Франции
Спортивные самолёты
Учебные самолёты